De straat Bastion is een straat in de Maasboulevard in het binnenstadskwadrant Klein Italië van de Nederlandse stad Venlo.

Locatie 
De straat loopt van de kruising Maasstraat/Tegelpoort/Wijngaardstraat eerst in westelijke richting, maar na circa 50 meter buigt de straat in een bocht om de Romertoren af in zuidelijke richting en eindigt bij de splitsing Havenkade/Prinsessesingel.

Geschiedenis 
Vanaf de middeleeuwen tot ver in de 19e eeuw lag op deze plaats het Bastion Le Roy, in de volksmond Schoppen-Aas genoemd. Net als alle vestingwerken van Venlo werd ook dit bastion opgeruimd vanaf 1867. De omringende straten hebben veelal nog een middeleeuws karakter, en om die reden heeft de gemeente Venlo bij de aanleg van de gehele Maasboulevard ervoor gekozen om de nieuwe bebouwing hierop aan te passen. Alleen de Romertoren, waar de straat omheen draait, is anders van opzet dan de rest van de nieuwbouw.

Tot circa 2005 lag op dit stuk een aantal panden aan de Havenkade, maar in 2005 werd begonnen met de aanleg van de Maasboulevard.

Straat in Venlo binnenstad
Geschiedenis van Venlo